Безово — название населённых пунктов.

Россия 
 Безово — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Безово — деревня в Суворовском районе Тульской области.